Wünsch dir was bezeichnet:
 Wünsch Dir was (Fernsehshow), eine Fernsehshow, die von 1969 bis 1972 im ZDF ausgestrahlt wurde
 Wünsch Dir was (Fernsehsendung), eine Fernsehsendung des DFF mit Irmgard Düren
 Wünsch Dir was (Lied), ein Lied der Rockband Die Toten Hosen aus dem Jahr 1993

Siehe auch
 Wünschdirwas